Jméno Heráklion nese více sídel:
 Heráklion –  přístav a hlavní město řeckého ostrova Kréty
 Heráklion (Thonis) – starověké egyptské město poblíž Alexandrie